Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Amy Frazier che ha battuto in finale Radka Zrubáková 6–4, 4–6, 7–5.

Teste di serie 

 Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Assente
 Radka Zrubáková (finale)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)

 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Nicole Bradtke (secondo turno)
 Assente
 Inés Gorrochategui (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1992